Ку́ча — відгороджене місце у сараї для птиці.
 Ку́ча — діалектна назва свинарника.
 Куча — рідковживаний синонім слова «купа». Існувала гра «мала куча», де гравці з криком «Мала куча!» валили один одного в купу.

Топонім 

 Куча — невелике місто в Китаї, уйгурський центр повіту в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.
 Куча — давня буддійська держава.
 Куча — річка в Росії, у Пермському краї.
 Куча — село в Україні, Новоушицькому районі Хмельницької області.

Примітки